Giovanni Gentile – compositore italiano
Giovanni Gentile – filosofo, pedagogista, politico e accademico italiano
Giovanni Gentile – fisico italiano